

Altro 
A40 – Bundesautobahn 40 autostrada tedesca
A40 autostrada francese

Codici 
 A40 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Pieta
 A40 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune aperture inusuali scaturenti dalla partita di donna